Carina Witthöft era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al primo turno da Vera Lapko.

In finale Julia Görges ha sconfitto Belinda Bencic con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Julia Görges (campionessa)
 Garbiñe Muguruza (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (secondo turno)
 Camila Giorgi (ritirata)
 Kateřina Siniaková (secondo turno)

 Donna Vekić (quarti di finale)
 Maria Sakkarī (primo turno)
 Pauline Parmentier (secondo turno)
 Kirsten Flipkens (secondo turno)

Wildcard 

  Fiona Ferro (secondo turno)
  Mandy Minella (primo turno)

 Garbiñe Muguruza (secondo turno)

Qualificate 

  Belinda Bencic (finale)
  Arantxa Rus (primo turno)

<li> Eugenie Bouchard (semifinale)
 Kristýna Plíšková (primo turno)

Lucky loser
  Varvara Lepchenko (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2018